Horloge biologique peut faire référence à :

Biologie 
 aux horloges circadiennes, qui contrôlent différents rythmes biologiques, ou directement à une petite partie de l'hypothalamus, appelée noyau suprachiasmatique, qui constitue le siège de l'horloge circadienne centrale chez les mammifères.
 à  l'horloge moléculaire, hypothèse en génétique selon laquelle les mutations génétiques s'accumulent dans un génome à une vitesse constante.
 à la chronobiologie, une discipline scientifique étudiant l'organisation temporelle des êtres vivants.
 aux travaux de recherche sur le contrôle des rythmes circadiens, par Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash et Michael W. Young, lauréats du Prix Nobel de physiologie ou médecine 2017.

Cinéma 
 à Horloge biologique (2005), un film québécois (canadien) de Ricardo Trogi.